Новосокольническая волость —  волость в Новосокольническом районе Псковской области
 Новосокольническая волость —  волость в Великолукском уезде Псковской губернии в 1924 —  1927 гг.